Шон Ри́чард Мало́ни (; ) — шотландский футболист, полузащитник; тренер. Выступал за национальную сборную Шотландии. Выступал на позициях крайнего полузащитника, нападающего. Главными качествами Шона на поле являлись точность удара и настырность у чужих ворот, умение неплохо исполнять стандартные положения.

Малони известен также тем, что по итогам своего первого полного сезона, проведённого в шотландской Премьер-лиге, он сразу получил призы «Лучшего игрока года» и «Лучшего молодого игрока года».

С 2018 года ассистент главного тренера в сборной Бельгии.

Биография 
Шон вместе со своей семьёй переехал из Малайзии в родной город его матери, Абердин, в возрасте пяти лет.

С юных лет Малони проявлял большой интерес к спорту, занимаясь футболом и теннисом. Первой командой Шона стал «Кинкорт Бойз Клаб», за который он начал выступать, едва ему исполнилось десять. До начала профессиональной карьеры он поиграл в таких коллективах, как «Сейнт-Джозеф», «Калтер Бойз Клаб», «Альбион Бойз Клаб».

Клубная карьера

«Селтик» 
В 1999 году молодого футболиста пригласили в «Селтик». В составе «кельтов» Малони дебютировал 29 апреля 2001 года в матче, где «бело-зелёные» играли в гостях у своих заклятых врагов из «Рейнджерс» на стадионе «Айброкс» и победили со счётом 3:0. Но завоевать место в основном составе клуба Шону не удалось, и он ещё несколько сезонов провёл на лавке запасных глазговской команды, изредка выходя на замену.

В феврале 2004 года Малони в игре за молодёжную сборную Шотландии получил тяжелейшую травму — разрыв крестообразных связок. Шон оправился от неё лишь к концу сезона 2004/05, сыграв в этом чемпионате всего одну игру.

С приходом в 2005 году к рулю «Селтика» Гордона Стракана всё изменилось — тренер, разглядев в молодом игроке несомненный талант, немедленно стал выпускать Малони в стартовом составе «бело-зелёных», переведя его с привычной позиции нападающего на левый фланг полузащиты. Шон не приминул воспользоваться шансом и, набрав отличную форму, стал демонстрировать фантастическую игру. В течение всего года о Малони восторженно отзывались все — игроки своей и других команд, болельщики, СМИ. Следствием всего этого стало признание Шона «Игроком года» и «Молодым игрока года». Также в этом году игроком года Шона признали болельщики «кельтов» и игроки клубов Премьер-лиги. Всего за сезон 2005/06 Малони забил 16 голов и ещё 28 раз его пасы партнёрам приводили к взятию ворот противника.

Контракт Шона с «кельтами» истекал в конце сезона 2006/07, поэтому «Селтик» с самого начала футбольного года начал переговоры по новому соглашению. Тем не менее из-за разногласий между двумя сторонами подписание нового контракта Малони затянулось на месяца. 26 октября исполнительный директор «бело-зелёных» Питер Лоуэлл, комментируя сложившуюся ситуацию, сказал, что «Селтик» не настолько богат, чтобы держать игроков в клубе за любую зарплату. На что Малони заявил о том, что «по итогам любых переговоров в выигрыше должны остаться обе стороны». Также Шон сказал о том, что переговоры о контракте никак не скажутся на его игре за «кельтов», он надеется, что консенсус будет достигнут и ему не придётся покинуть клуб в конце сезона. Однако фанаты «Селтика» предчувствовали неладное — ещё свежи были воспоминания двухгодичной давности, когда таким же образом, не договорившись о новом контракте, из команды ушёл лидер и капитан «бело-зелёных» Джеки Макнамара.

Так и случилось — переговоры по продлению соглашения Малони с «кельтами» зашли в тупик. Чтобы не отпускать молодого игрока бесплатно в конце сезона, руководство «Селтика» решило продать игрока. Практически сразу о желании приобрести Шона для своей команды заявил главный тренер английской «Астон Виллы» Мартин О’Нил, бывший наставник «бело-зелёных». В итоге стороны сошлись на цене в 1 миллион фунтов стерлингов, и Шон покинул Глазго.

На момент расставания с «кельтами» Малони провёл в бело-зелёной футболке клуба 139 матчей, забил 37 голов.

«Астон Вилла» 
Желая укрепить состав команды на вторую половину сезона 2006/07, Мартин О’Нил попросил руководство «Виллы» форсировать переговоры с шотландцем по его контракту с клубом, в итоге он добился своего — «львы» заплатили «Селтику» за Малони один миллион фунтов стерлингов.

31 января 2007 года, в последний день открытия трансферного окна в английской Премьер-лиге Шон подписал предварительный контракт с бирмингемцами, а уже 10 февраля дебютировал в футболке «Астон Виллы» в игре против «Рединга».

28 апреля этого же года Малони забил свой первый гол в составе «львов». Это случилось в гостевом матче «Астон Виллы» против команды «Манчестер Сити», который проходил на стадионе «Сити оф Манчестер». Мяч получился очень красивым — Шон ударом со штрафного закрутил футбольный снаряд над «стенкой», и он по замысловатой траектории залетел в нижний правый угол ворот манкунианцев.

Однако всё равно Малони достаточно тяжело адаптировался к игре в Англии. Даже несмотря на то, что он набрал хорошую физическую форму, его игра в Бирмингеме была лишена главного — страсти на поле, коей он отличался в Глазго. В одном из интервью Шон признал, что его игра далека от идеала, но он всё же верит в своё будущее на «Вилла Парк»:

Мартин О’Нил и партнёр Малони по «львам» Стилян Петров, работавшие с ним ещё в «Селтике», прокомментировали это заявление единодушно, сказав, что Шон, несмотря на слухи в СМИ о его возвращении в Шотландию, должен остаться в Бирмингеме.

26 декабря 2007 года Малони сделал «дубль» в гостевой встрече против лондонского «Челси». Однако и в этом году Шону не удалось закрепиться в «Вилле», в стартовом составе команды он появлялся нечасто, редко выходя лишь на замену. По окончании сезона 2007/08 Малони заявил о своём желании вернуться в Шотландию.

Возвращение в стан «кельтов» 
22 августа 2008 года «Селтик» объявил о возвращении воспитанника клуба в команду «кельтов», подписав с Шоном контракт на четыре года. Сумма сделки с «Астон Виллой» составила три миллиона фунтов стерлингов. В своём первом же матче по возвращении на родину, где «кельты» играли с клубом «Фалкирк», Малони признали лучшим игроком встречи — выйдя на замену вместо Веннегор оф Хесселинка, он сделал две голевые передачи. В третьей и четвёртой игре за «Селтик» в этом сезоне Шон записал на свой счёт по голу. Всего в сезоне 2008/09 он забил пять мячей, доведя их общее количество за «бело-зелёных» до сорока двух. Футбольный год 2010/11 Малони начал неплохо, отличившись голами в матчах с «Сент-Мирреном», «Харт оф Мидлотиан» и «Гамильтон Академикал». В это же время Шон исполнял обязанности капитана «Селтика», заменяя травмированного лидера клуба Скотта Брауна.

«Уиган Атлетик» 
31 августа 2011 года вингер во второй раз в своей карьере решил попытать счастья в английской Премьер-лиге, подписав 3-летний контракт с «Уиган Атлетик». Трансфер шотландца обошёлся «латикс» в один миллион фунтов стерлингов. 13 сентября Малони впервые сыграл за «Уиган» в официальном матче — в тот день «Атлетик» в рамках Кубка лиги встречались с «Кристал Пэлас». 24 марта шотландец забил свой первый гол в составе «латикс», поразив с пенальти ворота «Ливерпуля».

Сборная Шотландии 
Малони сыграл 20 матчей, забив шесть голов, за молодёжную сборную Шотландии.

Дебют за первый состав национальной команды состоялся 8 октября 2005 года на домашней арене сборной, «Хэмпден Парке», в игре против белорусов.

Всего за «тартановую армию» он провёл 27 игр, в которых поразил ворота противника лишь однажды — произошло это 6 июня 2007 года, когда шотландцы проводили гостевую встречу со сборной Фарерских островов.

Достижения

Командные достижения 
 «Селтик»
 Чемпион Шотландии (5): 2000/01, 2001/02, 2003/04, 2005/06, 2011/12
 Обладатель Кубка Шотландии (4): 2000/01, 2003/04, 2004/05, 2010/11
 Обладатель Кубка шотландской лиги (2): 2000/01, 2005/06
 Финалист Кубка УЕФА: 2002/03
 Финалист Кубка шотландской лиги: 2010/11

 «Уиган Атлетик»
 Обладатель Кубка Англии: 2012/13

Персональные достижения 
 Игрок года по версии футболистов ШПФА: 2006
 Молодой игрок года по версии футболистов ШПФА: 2006
 Игрок года по версии болельщиков «Селтика»: 2006
 Молодой игрок месяца шотландской Премьер-лиги: февраль 2003

Статистика

Клубная статистика 

(откорректировано по состоянию на 7 мая 2013)

Матчи и голы за сборную 

Итого: 27 матчей / 1 гол; 10 побед, 4 ничьих, 13 поражений.

(откорректировано по состоянию на 26 марта 2013)

Сводная статистика игр/голов за сборную 

(откорректировано по состоянию на 26 марта 2013)

Примечания

Ссылки 

 Шон Малони на сайте Шотландской футбольной ассоциации

Футболисты Шотландии
Игроки сборной Шотландии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Шотландии по футболу
Игроки ФК «Селтик»
Игроки ФК «Астон Вилла»
Игроки ФК «Уиган Атлетик»
Игроки ФК «Чикаго Файр»
Игроки ФК «Халл Сити»
Футбольные тренеры Шотландии
Тренеры ФК «Хиберниан»
Тренеры ФК «Уиган Атлетик»